Католицизм в Сент-Китсе и Невисе — Римско-католическая церковь в Сент-Китсе и Невисе является частью всемирной Католической церкви.

Численность католиков в Сент-Китсе и Невисе составляет около 11 тысяч 500 человек (25 % от общей численности населения).

История 
Первые приходы Католической церкви на островах Китс и Невис возникли во второй половине XIX века после того, как на острова стали пребывать португальские и ирландские иммигранты. В 1858 году сюда прибыл первый католический священник отец Филипп Линч.

В настоящее время на территорию Китс и Невиса распространяет свою юрисдикцию епархия Сент-Джонса — Бастера с центром в городе Сент-Джонс в Антигуа и Барбуде.

В городе Басерт находится сокафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, построенный в 1856 году.

Структура 
На Сент-Китс и Невисе действуют 4 католических прихода:
 на острове Сент-Китс:
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии;
 Церковь Святого Семейства;
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса.
 на острове Невис находится единственная католическая церковь святой Терезы.

Нунции 
19 июля 1999 года Сент-Китс и Невис установили дипломатические отношения с Ватиканом.

 Eugenio Sbarbaro (23.10.1999 — 26.04.2000) — назначен апостольским нунцием в Сербии и Черногории;
 Emil Paul Tscherrig (1.06.2001 — 22.05.2004) — назначен апостольским нунцием в Корее;
 Thomas Edward Gullickson (2.10.2004 — 21.05.2011) — назначен апостольским нунцием на Украине;
 Nicola Girasoli (29.10.2011 — по настоящее время).

Примечания

Ссылки 
 Сайт сокафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бастере
 Сайт церкви Святейшего Сердца Иисуса
 International Religious Freedom Report, 2007
 Информация

Католицизм в Сент-Китсе и Невисе